Heinrich Lang (1810–1859), német festő
 Heinrich Lang (1824–1893), német építész
 Heinrich Lang (1826–1876), német-svájci pap és teológus
 Heinrich Lang (1838–1891), német festő
 Heinrich Lang (1858–1919), német orgonista. kórusvezető és zeneszerző
 Heinrich Lang (1911), német politikus
 Heinrich Lang (1956), német kémikus
 Heinrich Lang, német jogtudós és főiskolai tanár